Mongol ulsiin törijn duulal (, tłum. „Hymn narodowy Mongolii”) – hymn Mongolii przyjęty w 1950 roku. Tekst napisał Cendijn Damdinsüren, zaś muzykę skomponowali Bilegijn Damdinsüren oraz Luwsandżambyn Mördordż. Pieśń została zaprezentowana po raz pierwszy w roku 1950, co oznaczało uznanie za hymn Mongolii. Tekst hymnu był zmieniany kolejno w 1961 i 1992. Najnowszą zmianę w tekście hymnu wprowadzono w 2006 roku.

Aktualne słowa hymnu

Słowa w latach 1991–2006

Słowa w latach 1961–1991

Słowa w latach 1950-1961

Zobacz też 
 Godło Mongolii, Flaga Mongolii

Linki zewnętrzne 
 Plik MIDI
 Plik MP3 spakowany w ZIP, wersja instrumentalna
 

Mongolii
Symbole narodowe Mongolii